Salvador, vagyis El Salvador - ország Közép-Amerikában
 Salvador, vagyis Salvador da Bahia - város Brazíliában
 Salvador - keresztnév
 Salvador - 1986-os film

Lásd még
San Salvador (egyértelműsítő lap)